Loupiac ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Loupiac (Gironde), im Département Gironde
 Loupiac (Lot), im Département Lot
 Loupiac (Tarn), im Département Tarn
 Loupiac-de-la-Réole, im Département Gironde

Loupiac ist ebenfalls der Name
 des Weinbaugebietes Loupiac